

Pessoas
Alfred Bohrmann - foi um astrônomo alemão

Outros
1635 Bohrmann - um asteróide da cintura principal

Desambiguações de sobrenomes